|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Libéma Open) van 2018 vond plaats van 11 tot en met 17 juni 2018 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de 23e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2018. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anett Kontaveit was het vierde reekshoofd. Zij strandde in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Coco Vandeweghe bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het zevende reekshoofd, Aleksandra Krunić uit Servië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de onge­plaatste Belgische Kirsten Flipkens in drie sets. Krunić wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2018.

De Belgische dames Elise Mertens, als tweede geplaatst, en Alison Van Uytvanck, het zesde reekshoofd, kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Er waren vier Nederlandse deelneemsters:
 Kiki Bertens was als derde geplaatst – in de tweede ronde moest zij het afleggen tegen haar dubbel­spel­partner, Kirsten Flipkens.
 Ook Arantxa Rus kwam niet voorbij de tweede ronde.
 Bibiane Schoofs, die met een wildcard deelnam, bereikte eveneens de tweede ronde.
 Richèl Hogenkamp, die evenzo met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, kon al na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Dominika Cibulková en Kirsten Flipkens had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Flipkens speelde samen met Kiki Bertens, met wie zij de finale bereikte.

In de op zaterdag 16 juni gespeelde finale moest dit, als tweede geplaatste, Belgisch/Nederlands koppel het opnemen tegen een eveneens Belgisch/Nederlands duo, het eerste reekshoofd Elise Mertens en Demi Schuurs. Flipkens had luttele uren eerder haar halvefinalepartij in het enkelspel gespeeld (en gewonnen), en kreeg halverwege de eerste set van de dubbelspelfinale spierkramp, waardoor zij de strijd moest opgeven. Hierdoor gingen Mertens en Schuurs met de zege naar huis. Het was hun derde gezamenlijke titel. Mertens had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Schuurs vijf.

Naast Schuurs en Bertens waren er nog vijf Nederlandse speelsters:
 Lesley Kerkhove speelde samen met Wit-Russin Lidzija Marozava – zij waren het derde reeks­hoofd en bereikten de halve finale waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Arantxa Rus en Eva Wacanno namen deel op basis van een wildcard – zij bereikten de tweede ronde.
 Ook Richèl Hogenkamp en Bibiane Schoofs waren met een wildcard tot het toernooi toege­la­ten – zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Enkelspel
  Dubbelspel

  Toernooischema ITF

Rosmalen 2018
Rosmalen